4 miasta
 Manzanillo – miasto w Hiszpanii
 Manzanillo – miasto na Kubie
 Manzanillo – miasto w Meksyku
 Manzanillo – miasto w Panamie
 Manzanillo (gmina) – gmina na Kubie
 manzanillo – jabłuszko w języku hiszpańskim